Манфред Штенгль (, 1 апреля 1946, Зальцбург, Австрия — 6 июня 1992, Дуглас, Остров Мэн) — австрийский саночник, выступавший за сборную Австрии в середине 1960-х — начале 1970-х годов. Чемпион зимних Олимпийских игр в Инсбруке, обладатель серебряной медали чемпионата Европы, многократный призёр национального первенства. Также занимался бобслеем, завоевав в этом виде спорта бронзу мирового первенства, и был довольно успешным мотогонщиком.

Биография 
Манфред Штенгль родился 1 апреля 1946 года в городе Зальцбург, Австрия. Активно заниматься санным спортом начал в начале 1960-х годов, вскоре прошёл отбор в национальную сборную и в паре с Йозефом Файстмантлем стал принимать участие в крупнейших международных стартах, показывая довольно неплохие результаты. Так, уже на домашнем чемпионате Европы в Вайсенбахе выиграл серебряную медаль. Благодаря череде удачных выступлений удостоился права защищать честь страны на зимних Олимпийских играх 1964 года в Инсбруке, где впоследствии завоевал золото мужской парной программы, став первым в истории олимпийским чемпионом на двухместных санях.

Поскольку конкуренция в сборной на тот момент резко возросла, в середине 1970-х годов Штенгль принял решение перейти в бобслей, присоединившись к четырёхместному австрийскому экипажу. На чемпионате мира 1975 года в итальянской Червинии их команда финишировала третьей, и все спортсмены, соответственно, получили по бронзовой медали. Однако бобслейная карьера продлилась не долго, вскоре Штенгль перестал попадать в основной состав и сконцентрировал всё внимание на своём излюбленном занятии — мотогонках. Активно занимался мотоциклетным спортом в течение тридцати лет, с попеременным успехом принимал участие в различных гран-при, в частности, добирался до восьмого места общего зачёта. Погиб 6 июня 1992 года в городе Дуглас, разбившись на соревнованиях Isle of Man TT.

Ссылки 
 

Бобслеисты по алфавиту
Саночники Австрии
Бобслеисты Австрии
Мотогонщики Австрии
Саночники на зимних Олимпийских играх 1964 года
Чемпионы зимних Олимпийских игр 1964 года
Олимпийские чемпионы от Австрии
Олимпийские чемпионы по санному спорту
Спортсмены нескольких видов спорта
Гонщики, погибшие во время заездов